Појам Монтгомери може да се односи на:

 Округ Монтгомери (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
Монтгомери (Алабама), град у САД у држави Алабама
Монтгомери (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Монтгомери (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Монтгомери (Џорџија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Џорџија
 Монтгомери (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Монтгомери (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Монтгомери (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Монтгомери (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Монтгомери (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Монтгомери (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Монтгомери (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Монтгомери (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Бернард Монтгомери, британски фелдмаршал
 Перси Монтгомери, јужноафрички рагбиста
 Роберт Монтгомери, амерички филмски глумац и режисер